Een opportuniteit is een optionele gelegenheid uit meerdere keuzemogelijkheden die uitzonderlijke consequenties met zich mee brengt of de kans op deze consequenties vergroot. Wanneer deze consequenties geheel of gedeeltelijk uitkomen, spreekt men van vooruitgang.

Dit betekent niet dat een opportuniteit louter positief is. Het kan zijn dat zij zorg draagt voor een verhoogde kans op een specifieke 'goede' gebeurtenis , maar een negatieve werking heeft op alle andere mogelijke gebeurtenissen. Het ingaan op een zich aandienende opportuniteit zal daarom in het algemeen niet zonder twijfels geschieden.

Iets kan een opportuniteit zijn voor mensen of groepen mensen, zodat soms risicospreiding mogelijk is. Het kan ook zijn dat eenzelfde opportuniteit geldt voor verschillende, afzonderlijke mensen tegelijkertijd. Hierbij kan gedacht worden aan een lage rentestand, die daardoor gunstig is voor alle mensen die een hypotheek willen afsluiten. Echter, of iets een opportuniteit genoemd wordt, hangt volledig af van de omstandigheden.

Een algeheel gebrek aan opportuniteiten betekent een verslechtering of instandhouding van de beginsituatie. De voortdurende neiging naar een meer onwenselijke situatie wordt vaak aangeduid met een negatieve spiraal.

Recursie 
Laat er een situatie  zijn, waarin men een opportuniteit heeft. Als men op de opportuniteit is ingegaan, heet de situatie .  kan op zichzelf positief uitwerken op de situatie door gevoelens van progressie en gelukzaligheid op te wekken. Daarmee is onbewust ingegaan op de opportuniteit "het hebben van een opportuniteit". Duidelijk is dat men tegen opportuniteiten kan stuiten, zonder dat men hier moeite voor te doen. Eén mogelijkheid is dat opportuniteit  zélf ook weer veroorzaakt is door een opportuniteit, noem deze .

Een opportuniteit  uit het verleden kan daarom uiteindelijk  veroorzaken. Er wordt dus telkens teruggegrepen op de situatie die daarvoor aanwezig was. Men spreekt over recursie.

De negatieve variant bestaat ook. Dit idee wordt veelal impliciet toegepast in de economie, bijvoorbeeld bij de theoretische Malthusiaanse catastrofe, slaande op een grote hoeveelheid gemiste opportuniteiten.

Economische theorie